1UP steht für:
 1UP (Sprayer) (One United Power), Sprayer-Gruppe aus Berlin
 1-UP Studio, japanischer Videospiele-Entwickler

Siehe auch:
 1Up.com, Onlinemagazin für Videospiele